Безіменна — річка в Україні, в Оратівській селищній громаді Вінницького району Вінницької області. Права притока  Гнилої (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 6,8 км.

Розташування 
Бере початок на північному заході від Фронтівки. Тече переважно на північний захід через Гоноратку і біля Прибережного впадає у річку Гнилу, праву притоку Роськи.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 65 с. (Таблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Оратівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви